

Geografia
 Montenero – quartiere di Livorno
 Montenero – monte della Sila in Calabria
 Montenero – frazione di Todi (PG)
 Montenero di Bisaccia – comune italiano in provincia di Campobasso
 Montenero d'Orcia – frazione di Castel del Piano (GR)
 Montenero Sabino – comune italiano in provincia di Rieti
 Montenero Val Cocchiara – comune italiano in provincia di Isernia
 Fosso di Montenero – grande fossato alla cui sinistra è stato edificato il comune di Casaprota, provincia di Rieti
 Santuario di Montenero, situato sul colle di Monte Nero a Livorno
 Santuario di Montenero, situato sul colle omonimo a Riomaggiore, nelle Cinque Terre
 Montenero, cratere vulcanico spento in Arziglia di Bordighera, sede dal 1904 di un santuario dell'Ordine dei Frati minori.

Altro
 Montenero – nome di una storica famiglia triestina
 Montenero – rapper italiano appartenente alla Dogo Gang
 Circuito di Montenero – tracciato e competizione automobilistica di livornese negli anni venti e trenta
 Montenero – nome di una collina nel territorio di Castelbuono (PA), sede di un'antica abbazia benedettina (Sant'Anastasia, XII sec.)
 Montenero è una riserva naturale provinciale della Toscana

Pagine correlate
 Monte Nero